Compilation – album discografico composto di brani di uno o più artisti solitamente già pubblicati precedentemente
 Compilation – album di Caustic Window del 1998 conosciuta anche come Caustic Window Compilation
 Compilation – album dei Clean del 1986
 Compilation - in pornografia, è una raccolta di brani da video diversi ma accomunati da una medesima scena tematica